BET-10 — ключевой фондовый индекс Румынии. Рассчитывается на Бухарестской фондовой бирже. Расчёт индекса начался 19 сентября 1997 года на уровне 1000 пунктов. Максимум был зафиксирован 3 мая 2007 года на уровне 8841,02 пункта.

Компоненты индекса 
По состоянию на 13 апреля 2017 года в индекс входили следующие компании::

Примечания

Ссылки 
 BET на официальном сайте биржи

Европейские фондовые индексы
Экономика Румынии